Nancy může znamenat:

 Nancy – město ve východní Francii (Lotrinsko)
 Jean-Luc Nancy (* 1940) – francouzský filosof
 Nancy (jméno) – ženské křestní jméno
 osada v obci Stříbrná v české části Krušných horách
 Nancy (film) – americký film

Externí odkazy